Harder est un patronyme porté notamment par :

 George Harder (1974-), joueur de rugby à XV samoan ;
 Heinrich Harder (1858-1935), un artiste allemand ;
 Jens Harder (1970-), auteur de bande dessinée allemand ;
 Johannes Lambertus de Harder (1920-1982), footballeur professionnel d'origine néerlandaise ;
 Mel Harder (1909-2002), lanceur de la Ligue majeure de baseball ;
 
 Quirinus Harder (1801-1880), architecte hollandais ;
 Rolf P. Harder (1929-), designer graphique canadien.

Sous-marins